В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2008, який проходив у рамках Туру ATP Challenger, Дуді Села здобув титул, у фіналі перемігши Кевіна Кіма 6-3, 6-0.

Сіяні гравці 

  Єнь-Сунь Лу (2-ге коло)
  Боббі Рейнольдс (півфінал)
  Дуді Села (переможець)
  Алехандро Фалья (1-ше коло)

 Роберт Кендрік (2-ге коло)
 Го Соеда (півфінал)
 Крістіан Плесс (2-ге коло)
 Сем Варбург (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open